Bastarden kan hentyde til flere artikler:
 Bastarden (film) - dansk kortfilm fra 2010.
 Bastarden (bog) - dansk roman fra 2015 af Anne-Marie Vedsø Olesen